Aage Bugge ist der Name folgender Personen:
* Aage Bugge (Architekt) (1874–1949), dänischer Architekt
 Aage Bugge (Pastor) (1896–1979), dänisch-grönländischer Pastor, Propst, Lehrer, Hochschulrektor und Schriftsteller